Кірікукюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кірікукюла — село у волості Антсла повіту Вирумаа.
 Кірікукюла — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Кірікукюла — село у волості Тирва повіту Валґамаа.